

Patronyme

Aziz Makhlouf (1979-), footballeur algérien.
Charbel Makhlouf (1828-), ou plus communément Saint Charbel,  est un moine libanais maronite du .
Hamdi Makhlouf (1980-), est un oudiste, vocaliste, compositeur et musicologue tunisien.
Issa Makhlouf (1955-), est un écrivain et poète d'origine libanaise.
Sidi Bou Makhlouf (?-), est un saint tunisien, saint patron de la ville du Kef.
Seifeddine Makhlouf (1975-), avocat et homme politique tunisien.
Zouhair Makhlouf (?-), homme politique tunisien.

Prénom 
 Makhlouf Eldaoudi (1825-), est un Grand rabbin marocain du .
 Makhlouf Gahlam (1924-), est un homme politique français.
 Makhluf al-Balbali (?-),est un érudit musulman de l'Afrique du Nord.

Autre 
 Aïn Makhlouf est une commune d'Algérie situé dans la wilaya de Guelma.
 Le mausolée Sidi Bou Makhlouf est une zaouïa (édifice religieux) tunisienne.